Facilitet har flere betydninger:

 En installation, indretning, anordning, driftsanlæg, eller andre ting som faciliterer noget, et sted for at gøre noget:
 En kommerciel eller institutionel bygning, såsom et hotel, resort, skole, kontorkompleks eller sportsarena

Se også
 Facilitering